W Polsce
 Masłów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Trzebnica
 Masłów - gmina wiejska
 Masłów – gromada

Zobacz też 
 Masłów Pierwszy, Masłów Drugi
 Lotnisko Kielce-Masłów
 Masłowo;
 Masów.